Фат:

 Фат ( от , «глупый») — франт, щёголь.
 Фат (амплуа) — сценическое амплуа.

Персоналии 
 Фат, Фара (род. 1984) — американская актриса.

Примечания